Le jeudi  est le 107 jour de l’année 1834.

Naissances 
 Louis Guillaumou, (mort le 26 avril 1905) une personnalité politique française.

Décès

Voir aussi 
 17 avril et avril 1834

Notes et références 

Avril 1834